Евгений Васин:
 Васин, Евгений Михайлович (род. 1936) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Васин, Евгений Петрович (1951—2001) — российский преступник.